Biraben ist der Name von

 Bernard Biraben (1920–1973), französischer Fotograf
 François Biraben, französischer Physiker
 Maïtena Biraben (* 1967), französische Fernsehmoderatorin
 Maurice Biraben (1892–1963), französischer Rugbyspieler